Katarina av Pfalz-Zweibrücken kan syfta på:

 Katarina Karlsdotter Vasa (1584–1638), prinsessa av Sverige, gift pfalzgrevinna av Pfalz-Zweibrücken 
 Katarina av Pfalz-Zweibrücken (1615–1651), dotter till tyske greven Johan II av Pfalz-Zweibrücken
 Eleonora Katarina av Pfalz (1626–1692), dotter till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken
 Katarina av Pfalz-Zweibrücken (1661–1720), dotter till pfalzgreven Adolf Johan av Pfalz

Huset Wittelsbach